Сторожевский (Сторожевской) сельсовет

Воронежская область 

Сельсоветы Воронежской области в 2004—2006 годах преобразованы в сельские поселения.

 Сторожевской 1-й сельсовет Острогожского района
 Сторожевской 2-й сельсовет Лискинского района

Карачаево-Черкесия 
 Сторожевский сельсовет Зеленчукского района (преобразован в конце 1990-х в сельское муниципальное образование)

Коми 
 Сторожевский сельсовет Корткеросского района (преобразован в конце 1990-х в административную территорию)

Курская область 
 Сторожевский сельсовет Большесолдатского района

Липецкая область 
 Сторожевской сельсовет Усманского района

Саратовская область 
 Сторожевской сельсовет Татищевского района (преобразован в конце 1990-х в округ)